Nanjō ist der Name

 einer Stadt in der japanischen Präfektur Okinawa, siehe Nanjō (Okinawa).
 eines Landkreises in der japanischen Präfektur Fukui, siehe Nanjō-gun (Fukui).

 Nanjō Bunyū ist der Name eines buddhistischen Geistlichen und Sanskritgelehrten der Meiji-Zeit